Влади́мир Серге́евич Соловьёв (1919—1975) — советский конструктор автомобилей, первый главный конструктор ВАЗа.

Биография 
Родился 16 февраля 1919 года в городе Ветлуга Костромской губернии, откуда вся семья (у Владимира было ещё две младших сестры — Тамара и Дина) в 1923 году перебралась в Нижний Новгород.

В 1941 году окончил с отличием автомобильный факультет Горьковского индустриального института по специальности «Автомобили».

С июля 1941 года — конструктор конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автомобильного завода. Принимал участие в разработке трансмиссии для танка Т-70 и самоходной установки СУ-76М.

С 1942 года — ведущий конструктор. Проектировал агрегаты трансмиссии легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа», ГАЗ-67Б, ГАЗ-69, ГАЗ-12 ЗИМ. Был ведущим конструктором легковых автомобилей ГАЗ-21 «Волга» и ГАЗ-24 «Волга». Участвовал в проектировании автомобиля ГАЗ-13 «Чайка».

С 1951 года — руководитель группы, а с 1953 — начальник бюро легковых автомобилей и заместитель главного конструктора. С 1965 года — главный конструктор по легковым автомобилям.

Приказом Министра автомобильной промышленности СССР № 154-к от 1 октября 1966 года был назначен главным конструктором строящегося автомобильного завода в г. Тольятти, где возглавил работы по ВАЗ-2101.

Руководил разработкой и выпуском легковых автомобилей ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, а также разработкой модели 1101 (прототип ВАЗ-1111 «Ока»).

Главной работой В. С. Соловьёва на «ВАЗе» стало создание полноприводного автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». В 1971 году по его предложению началось проектирование плавающего легкового автомобиля ВАЗ-2122.

15 июня 1975 года был избран депутатом областного совета.

Умер 16 июня 1975 года, похоронен на старогородском кладбище в Тольятти.

Заслуги 
В. С. Соловьёв впервые на Горьковском автозаводе разработал для ГАЗ-12 задний мост с гипоидной главной передачей. Участвовал в создании масла для гипоидных передач.

Впервые в стране разработал и внедрил резиновые самоподжимные манжеты для уплотнения валов, стальные детали с фосфатным антизадирным покрытием.

Имел ряд авторских свидетельств на разработки Горьковского и Волжского заводов.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 медали СССР и ВДНХ

Память 

 В здании Научно-технического центра ОАО «АвтоВАЗ» установлен памятник-бюст первому конструктору завода.
 2 марта 2018 года в НТЦ АО «АВТОВАЗ» прошло открытие мемориальной зоны с бюстами первого главного конструктора В. Соловьёва и ведущего конструктора проекта ВАЗ-2121 «Нива» П. Прусова.
 Тольяттинской школе № 46 присвоено имя Владимира Сергеевича Соловьёва, в 2020 году в школе ему будет установлена мемориальная доска.

Интересный факт 
 В интервью журналу «Итоги» конструктор автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» Пётр Прусов рассказал, что название новой машины создатели составили из первых букв имён дочерей самого Прусова — Натальи и Ирины и сыновей В. С. Соловьёва — Вадима и Андрея.

См. также 
 Управление главного конструктора

Примечания

Ссылки 
 [www.orencar.ru/info/view_znaminfo.php?id=167 Соловьёв Владимир Сергеевич]
 Посвящается первому главному конструктору ВАЗа

Выпускники Нижегородского технического университета
Конструкторы России
Конструкторы СССР
Автомобильные конструкторы
Автомобильные конструкторы СССР
Инженеры СССР
Персоналии:АвтоВАЗ
Персоналии:Горьковский автомобильный завод
Похороненные на Баныкинском кладбище